Окуитуко () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Морелос. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 4846 человек.

Общие сведения 
Название Ocuituco происходит из языка науатль и его можно перевести как: где водятся долгоносики.

Источники

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Морелоса